«Модбери Джетс» (Modbury Jets) — футбольный клуб из Аделаиды, Южная Австралия в настоящее время выступающий в первой лиге Южной Австралии.

История 
Клуб был создан в 1964 году, однако смог принять участие в соревнованиях только в 1965 году. Основа команды выступала в третьем дивизионе Южной Австралии, а резервный состав в четвёртом.
В 1968 году руководству клуба было предложено объединение Модбери Джетс с чехским клубом Модбери Прага. Однако весь состав клуба выступил против данной идеи, и от предложения отказались.
С самого начала клуб имел хороших спонсоров, что способствовало улучшению составу, и стадиону клуба, который в 2000 году на олимпиаде стал тренировочной площадкой для спорстменов. Клуб популярен в Южной Австралии, и имеет на своей базе молодёжную академию.
В 2014 году «Джетс» отпраздновали свое пятидесятилетие и стали чемпионами серии финалов государственных лиг.
Клуб неоднократно выигрывал различные трофеи, самые значимые из которых Гранд финал премьер лиги в 2000, 2001, 2010 годах, серебряная медаль в кубке Ампола в 1992 году и победа в кубке федерации 1989 года.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Достижения 
 «Кубок Ампола»
 Серебряный призер: 1992 ()

 «Кубок Федерации»
 Обладатель Титула: 1989 (1)

 «Премьер лига»
 Обладатель Титула: 2010 (1)

 «Гранд-финал Премьер-лиги»
 Обладатель Титула: 2000, 2001, 2010 (3)

 «Второй Дивизион Южной Австралии»
 Обладатель Титула: 1985, 1998 (2)

 «Третий Дивизион Южной Австралии»
 Обладатель Титула: 1973 (1)

Примечания 

Футбольные клубы Австралии